Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 14-es jelzésű menetrend szerinti metróvonalak: 

 14-es metró (Párizs)

 14-es metró (Peking)